Della Ferrera bezeichnet:

 einen italienischen Hersteller von Motorrädern und Automobilen, der von 1909 bis 1948 in Turin bestand, siehe Fratelli Della Ferrera

Della Ferrera ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Della Ferrera (1887–1967), italienischer Rad- und Motorradrennfahrer sowie Ingenieur und Unternehmer